Енчев — болгарская фамилия, производная от личного имени Енчо, женская форма Енчева. Известные носители:

  (род. 1924) болгарский сценарист.
 Енчев, Ивайло (род. 1989) — болгарский шахматист, гроссмейстер. 
 Енчева, Люба (1914—1989) — болгарcкая пианистка и педагог.
 Енчев, Цветан — болгарский футболист.